

Toponyme 

 Galvão est une municipalité de l'État de Santa Catarina au .

Patronyme 

 Duarte Galvão (vers 1435/40-1517), diplomate et chroniqueur portugais
 António Galvão (vers 1490-mort en 1557), fils du précédent, colonisateur portugais
 Eduardo Galvão (1962-2020), acteur brésilien.
 José Antônio Martins Galvão (1982-), footballeur brésilien.
 Mário Galvão (1916-?), footballeur portugais.
 Mauro Galvão (1961-), footballeur brésilien.
 Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho (1976-), pilote automobile brésilien.

Édifice 
 Stade Conselheiro Galvão, stade de football brésilien situé à Rio de Janeiro.

Patronyme brésilien